Ауэзов () — фамилия.

Известные носители 
 Ауэзов, Мухтар Омарханович (1897—1961) — советский казахский писатель, драматург и учёный.
 Ауэзов, Мурат Мухтарович (род. 1943) — казахстанский общественный деятель, культуролог. Сын М. Ауэзова.
 Ауэзова, Лейла Мухтаровна (1929—1993) — казахский учёный, доктор исторических наук. Дочь М. Ауэзова.

Другое 
 Ауэзов — посёлок в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Ауэзoв — станция Алматинского метрополитена.